Naouali est un patronyme porté notamment par :

 Mohamed Naouali (1950-2018), footballeur tunisien ;
 Wissem Naouali (1983-), footballeur tunisien.